Scania Omni kan henvise til flere forskellige busmodeller:
 Scania OmniCity – bybus med lavt gulv
 Scania OmniLink – bybus med lav indstigning
 Scania OmniLine – langtursbus med højt gulv
 Scania OmniExpress – langtursbus med højt gulv, efterfølger for OmniLine